

Gens
Everett Dirksen
Herbert von Dirksen

Lieu
Dirksen Federal Building